Roman Olehovitsj Jaremtsjoek (Oekraïens: Роман Олегович Яремчук; Lviv, 27 november 1995) is een Oekraïens voetballer die als aanvaller speelt. Hij komt momenteel uit voor Club Brugge.

Carrière 
Jaremtsjoek kreeg zijn opleiding bij Dynamo Kiev. Van juli tot december 2016 werd hij door Dynamo Kiev uitgeleend aan FC Oleksandria, waarna hij terugkeerde naar Dynamo Kiev. Op 16 augustus 2017 ondertekende hij een contract voor vier seizoenen bij KAA Gent. Hij debuteerde er op 27 augustus 2017 met een invalbeurt in de wedstrijd Gent-Anderlecht (eindstand 0-0). In de zomer van 2021 ging hij naar Benfica. In augustus 2022 keerde hij echter terug naar de Belgische competitie deze keer naar Club brugge. Door deze transfer werd hij de duurste inkomende transfer ooit in de Belgische competitie (16 + 3 miljoen euro).

Clubstatistieken

Bijgewerkt t.e.m. 15 augustus 2021.

Zie ook
 Lijst van spelers van KAA Gent
Lijst van spelers van Benfica

Oekraïens voetballer